Tempus peut désigner:
Tempus, personnage du jeu de rôle Donjons et Dragons.
TEMPUS, programme européen (enseignement supérieur)
Tempus (poème), poème de Giulio Angioni (Cuec 2008)

Voir aussi